Mado (onderneming), Nederlandse onderneming
Mado (film), film uit 1976